Ambérieux, commune française du canton d'Anse, dans le département du Rhône, en région Rhône-Alpes ;
 Ambérieux-en-Dombes, commune française du canton de Saint-Trivier-sur-Moignans, dans le département de l'Ain en région Rhône-Alpes ;
 Ambérieu-en-Bugey, commune française du canton d'Ambérieu-en-Bugey, dans le département de l'Ain en région Rhône-Alpes.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France